Grinham ist der Familienname folgender Personen:
Judy Grinham (* 1939), britische Schwimmerin
Natalie Grinham (* 1978), australische Squashspielerin
Rachael Grinham (* 1977), australische Squashspielerin